( für „Stichprobe“, „Auswahl“) steht für:
 eine Stichprobe
 eine Produktprobe, die zu Werbezwecken gratis übergeben wird
 einen Abtastwert, siehe Abtastung (Signalverarbeitung)
 einen Ausschnitt einer (Musik-)Aufnahme, siehe Audiosample
 ein Schema zur Erhebung der Anamnese (siehe SAMPLE-Schema)

Sample als Eigenname bezeichnet:
 die Fregatte USS Sample (FF-1048)
 die US-amerikanische Band The Samples

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sample (Colorado)
 Sample (Kentucky)
 Sample (Pennsylvania)
 Sample Run (Pennsylvania)

Personen (Familienname):
 Alexander King Sample (* 1960), US-amerikanischer Priester, Bischof von Marquette
 Billy Sample (* 1955), US-amerikanischer Baseballspieler
 Chuck Sample (1920–2001), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Joe Sample (1939–2014), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Johnny Sample (1937–2005), US-amerikanischer Footballspieler
 Samuel C. Sample (1796–1855), US-amerikanischer Politiker
 William Sample (1898–1945), US-amerikanischer Konteradmiral

Sonstiges:
 Sample-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:

 Sampl (Begriffsklärung)
 Sampling (Begriffsklärung)
 Semple